PLM steht für:
 Automobiles PLM, belgischer Hersteller von Automobilen
 Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, war von 1857 bis 1938 die größte Privatbahn Frankreichs
 Flughafen Palembang (IATA-Code), indonesischer Flughafen
 Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Universität der Stadt Manila. gehört zu den besten staatlichen Universitäten der Philippinen
 Partido Liberal Mexicano, mexikanische Partei
 People’s Liberation Movement (St. Vincent und die Grenadinen), Partei
 Percentage labelled Mitosis, ein Untersuchungsverfahren in der Zellbiologie zur Bestimmung der Zellzykluszeit und der Zyklusphasendauer
 Periodic Limb Movements, Periodische Beinbewegungen, die den Schlaf stören können
 Pommersches Landesmuseum, Greifswald
 Pour le Mérite, 1740–1918 höchster preußischer Militärorden
 Präzise Längenmesstechnik, ein Teilgebiet der Messtechnik
 Private Label Manufacturer, ein Produkt wird von einer Firma im Auftrag hergestellt und von einer anderen, unter dem eigenen Namen (rechtlicher Hersteller), zur Vervollständigung der eigenen Produktpalette (alles aus einer Hand), auf dem Markt angeboten (s. Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz (ZLG), Bonn,  Konformitätsbewertung, Ziffer 3.9 B 16) 
 Product-Lifecycle-Management, ein strategisches Konzept zum Management von Entwicklung und Produktion eines Produktes über seinen gesamten Lebenszyklus
 Wamos Air (früher Pullmantur Air), eine spanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

PL/M steht für:
 PL/M, eine Programmiersprache 

Abkürzung